El Torneig de Birmingham 2017, oficialment conegut com a Aegon Classic Birmingham 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 de juny de 2017 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar el primer títol en tot just el segon torneig de disputava aquesta temporada després de superar una lesió de gairebé mig any. L'australiana Ashleigh Barty va disputar ambdues finals però només va poder imposar-se en la de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017